Terra Bella (Californië), plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Terra Bella (bedrijf), dochteronderneming van Google Inc., voorheen Skybox Imaging